Catch and Release (film), een Amerikaanse film uit 2006 geregisseerd door Susannah Grant
 Catch & Release (album), een muziekalbum uit 2016 van de Amerikaanse zanger Matt Simons
 Catch & Release (nummer), een single uit 2016 van de Amerikaanse zanger Matt Simons
 Vangen en terugzetten, het principe dat gevangen vis bij het sportvissen terug vrijgelaten wordt